El Dorado nebo Eldorado či Eldorádo může být:

 Eldorado – přezdívka bájného jihoamerického panovníka, později jeho země u smyšleného jezera Parime
 přeneseně místo oplývající blahobytem, zlatem a bohatstvím, země zaslíbená, ráj
 Eldorado Business Tower – mrakodrap v São Paulu
 El Dorado – odrůda chmele
 Eldorado (písmo)

v kultuře
 El Dorado (film, 1966) – americký filmový western z roku 1966
 Eldorádo (film, 2000) – americký animovaný film z roku 2000
 Eldorado (film, 2012) – britský hraný film (hororová komedie) z roku 2012
 Eldorádo (píseň) – píseň Waldemara Matušky
 Eldorado (EP) – EP Neila Younga z roku 1989
 Eldorado (album) – album kapely Ty Syčáci (2013)

Související články 
 Honba za klenotem Eldorada – americký dobrodružný televizní film z roku 2010

Externí odkazy